Bester je lahko:
 Jan Bosman Bester, general
 Allan Bester, hokejist
 Philip Bester, tenisač
 Alfred Bester (Babylon 5)